Templeuve (België), een deelgemeente van de Belgische stad Doornik
Templeuve-en-Pévèle, een gemeente in het Franse Noorderdepartement